Грудки́ () — село на Украине, находится в Камень-Каширском районе Волынской области.

Население по переписи 2001 года составляет 1827 человек. Почтовый индекс — 44521. Телефонный код — 3357. Занимает площадь 29,407 км².

История 
В 1946 году указом ПВС УССР село Ольбле-Русские переименовано в Грудки.

Адрес местного совета 
44521, Волынская область, Камень-Каширский р-н, с. Грудкы, пл. Социальна

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Камень-Каширского района